Le championnat du monde de squash féminin 1993 se déroule à Johannesbourg du 21 au 25 septembre 1993. Michelle Martin remporte son premier titre en battant Liz Irving en finale. Le troisième jeu perdu en quart de finale face à Sue Wright est le premier qu'elle perd depuis la finale 1992 perdue face à Susan Devoy.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash masculin 1993

Liens externes 

 

1993
Squash féminin
Squash féminin 1993
Événement sportif à Johannesbourg
Monde féminin
1993 en Afrique du Sud
Sport en septembre 1993
Monde féminin 1993